Bettelheim, apellido, puede referirse a:

  Bruno Bettelheim, escritor y psicólogo infantil austriaco; o
  Charles Bettelheim, filósofo y economista francés.